

Postacie historyczne 
 Piotr I (po 912-969) – car Bułgarii 927-969
 Piotr I (1069-1104) – król Aragonii i Nawarry 1094-1104
 Piotr (I) (zm. 1111) – biskup wrocławski 1074-1111
 Piotr I (zm. 1130) – maronicki patriarcha Antiochii 1121-1130
 Piotr I de Courtenay (1126-1183) – senior Courtenay; syn Ludwika VI, króla Francji
 Piotr I (1187-1258) – hrabia Urgell 1229-1231
 Piotr I Mauclerc (1190-1250) – książę Bretanii 1213-1237
 Piotr (I) (zm. ok. 1239) – biskup płocki 1232-1239
 Piotr I Wielki (1239-1285) – król Sycylii 1276-1285; król Aragonii jako Piotr III
 Piotr I d'Alençon (1251-1284) – hrabia Alençon 1269-1284
 Piotr (I) (zm. 1298) – biskup kamieński 1296-1298
 Piotr I (1311-1356) – książę Burbonii 1342-1356
 Piotr I Sprawiedliwy (1320-1367) – król Portugalii 1357-1367
 Piotr I (1328-1369) – król Cypru 1358-1369
 Piotr I Okrutny (1334-1369) – król Kastylii i Leónu 1350-1369
 Piotr I Muszatowicz (zm. 1391) – hospodar Mołdawii 1375/77-1391
 Piotr I (zm. 1544) – manikongo (władca) Królestwa Kongo 1543-1544
 Piotr I Wielki (1672-1725) – car Rosji 1682-1725
 Piotr I Petrowić-Niegosz (1747-1830) – władyka Czarnogóry 1781-1830
 Piotr I (1798-1834) – cesarz Brazylii 1822-1831; król Portugalii jako Piotr IV
 Piotr I Karadziordziewić (1844-1921) – król Serbii 1903-1921

Inne 
 Piotr I – film produkcji ZSRR